Miejscowości w USA:
 Mount Airy – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Habersham
 Mount Airy – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Mount Airy – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry
Gminy w USA:
 Mount Airy (ang. Mount Airy Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry